Элгу́джа Лобжани́дзе (; 17 сентября 1992) — грузинский футболист, нападающий китайского клуба «Мэйчжоу Хакка».

Биография 
В чемпионате Грузии играл за клубы «ВИТ Джорджия» (2012—2015), «Шукура» (2015—2016), «Динамо» Батуми (2016).

В феврале 2017 перешёл в клуб российской Премьер-лиги «Оренбург». Сыграл 11 матчей, забил гол «Краснодару», но клуб вылетел в ФНЛ. К тому же Лобжанидзе получил травму, заболел и уехал лечиться на родину в Грузию.

В сезоне 2018 играл в клубе Первой лиги Грузии «Шукура» (Кобулети), затем перешёл в Рустави.

В феврале 2019 подписал контракт с казахстанским клубом «Тараз», вышедшим в Премьер-лигу.

Достижения 
«Тобол» Костанай
 Чемпион Казахстана: 2021
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2021

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «ВИТ Джорджия»
Игроки ФК «Шукура»
Игроки ФК «Динамо» Батуми
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Рустави» (2015)
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Кызыл-Жар»